Явожно-Щакова  () — сортировочная железнодорожная станция в городе Явожно (расположенная в дзельнице Щакова), в Силезском воеводстве Польши. Имеет 3 платформы и 5 путей.

Станция построена под названием «Щакова» (, ) в 1847 году, когда эта территория была в составе Королевства Галиции и Лодомерии. Тогда на станции был расположен железнодорожный пограничный переход Щакова—Мысловиц из Австрийской империи в Королевство Пруссия, кроме того, с 1848 года также железнодорожный пограничный переход Щакова—Граница из Австрийской империи в Российскую Империю.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl
 Информации в базе bazakolejowa.pl
 Информации и фотографии в базе fotopolska.eu

Железнодорожные станции, открытые в 1847 году
Железнодорожные станции в Силезском воеводстве
Сортировочные станции